Ivan Franco Capelli, italijanski dirkač Formule 1, * 24. maj 1963, Milano, Italija.

Ivan Capelli je upokojeni italijanski dirkač Formule 1. Prvi vidnejši dirkaški uspeh je dosegel v sezoni 1983, ko je osvojil prvenstvo Italijanske Formule 3. V naslednji sezoni 1984 je že v svojem prvem poskusu osvojil še naslov Evropske Formule 3. V Formuli 1 je debitiral je na Veliki nagradi Evrope v sezoni 1985 v moštvu  Tyrrell, prve točke pa je osvojil za četrto mesto na svoji drugi dirki kariere za Veliko nagrado Avstralije, ki je bila zadnja dirka sezone. V sezoni 1986 je nastopil le na dveh dirkah v zadnjem delu sezone, toda obakrat odstopil. Je pa v sezoni 1986 ob tem osvojil še prvenstvo Formule 3000. Njegova najboljša sezona Formule 1 je bila , ko je z drugim mestom na Veliki nagradi Portugalske in tretjim mestom na Veliki nagradi Belgije osvojil sedmo mesto v dirkaškem prvenstvu. V sezoni 1990 mu je uspela tretja in zadnja uvrstitev na stopničke za drugo mesto na Veliki nagradi Francije. Po le dveh dirkah v sezoni 1993 se je upokojil.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Glej tudi 

 seznam italijanskih dirkačev

Rojeni leta 1963
Živeči ljudje
Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Tyrrellovi dirkači Formule 1
AGS-ovi dirkači Formule 1
Marchovi dirkači Formule 1
Leytonovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Jordanovi dirkači Formule 1